Distrito electoral 19 puede referirse a:
Distrito electoral 19, distrito electoral ubicado en el condado de Monroe.
Distrito electoral 19,  distrito electoral ubicado en el condado de Cedar.